JLB steht für:
 J. L. B. Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Journal of Leukocyte Biology, wissenschaftliche Fachzeitschrift
 Hubschrauberlandeplatz Long Beach (IATA-Code), Hubschrauberlandeplatz von Long Beach (Kalifornien), Kalifornien

Abkürzung